Christopher Villiers kan syfta på:

* Christopher Villiers, 1:e earl av Anglesey ( 1593–1630), engelsk hovman
 Christopher Villiers (född 1960), engelsk skådespelare